Se conoce como Palacio Raggio a distintos edificios propiedad de la familia Raggio, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, República Argentina:

El Palacio Raggio (Monserrat), terminado en 1910, en la esquina de las calles Moreno y Bolívar, en el barrio de Monserrat.
El Palacio Raggio (Vicente López) (año 1917), ubicado en la calle Gaspar Campos nº 861 en la localidad de Vicente López, partido homónimo. Allí funciona hoy el Museo Lorenzo Raggio.
El Palacio Raggio (Almagro), terminado en 1924, en la esquina de las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, barrio de Almagro.